Franck von Frankenau ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Franck von Franckenau  (auch: Georg Francus, Frank; 1644–1704), deutscher Mediziner und Botaniker
 Georg Friedrich Franck von Frankenau (1669–1732), deutscher Mediziner und Jurist